Questa è la lista delle regioni dell'Unione Europea (regioni NUTS2) ordinate in base al loro PIL (Prodotto Interno Lordo).

Criteri della lista 

 Sono presenti i dati del 2019 espressi in Euro del PIL e del PIL pro-capite per ogni regione NUTS2, così come definite nel 2016.
 NOTA: Per il Regno Unito, i dati sono del 2017. Inoltre non sono presenti i dati del PIL (PPA) e delle popolazione delle NUTS2 del Regno Unito stesso, così come non sono presenti i dati di 2 regioni della Croazia.
 La lista è ordinata di default secondo l'ordine deciso nel materiale di pubblicazione dell'Eurostat.

Lista generale (dati 2019, Regno Unito 2017)

Mappa tematica

Note

Voci correlate 

 Economia dell'Unione europea
 Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS)
 Politica regionale dell'Unione europea

NUTS
Unione europea
Statistica nell'Unione europea